Толмачёво — село в Новосибирском районе Новосибирской области России. Административный центр Толмачёвского сельсовета.

География 
Площадь села — 254 гектаров.

История 
Уже в 1816 году на подробной карте Колывано-Вознесенской горной округи присутствует деревня Толмачёва.

В 1928 году состояло из 320 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Толмачевского сельсовета Бугринского района Новосибирского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционирует 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Новосибирского района